El Condado de Blount es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Blount (Alabama)
 Condado de Blount (Tennessee)